Andor Hubay-Cebrián (1898-1971) – compositore austriaco
 Győző Hubay (1930-2004) – coreografo ungherese
 Ilona Hubay (1902-1982) – bibliotecaria ungherese
 Jenő Hubay (1858-1937) – compositore e violinista ungherese
 Kálmán Hubay (1902-1946) – giornalista ungherese
 Károly Hubay (1853-1896) – avvocato e giurista ungherese
 Miklós Hubay (1918-2011) – drammaturgo ungherese